Николай Николаевич Карлинский (январь1858 года — 1924 год) — российский архитектор.

Биография 
Родился в Петербурге. Отец — Николай Николаевич Карлинский, артиллерийский офицер. Мать — писательница Анна Павловна Барыкова, урождённая Каменская. Дед — Павел Павлович Каменский — писатель. Бабушка — писательница Мария Фёдоровна, урождённая графиня Толстая. Прадед — художник Ф. П. Толстой. Племянница — художница Т. Н. Глебова.

Городской архитектор Новороссийска (18.01.1897 — сентябрь 1904 года). Большинство спроектированных и построенных архитектором  зданий в настоящее время являются памятниками архитектуры и объектами культурного наследия Краснодарского края.

В сентябре 1904 года убил турецкого консула в Новороссийске Хюдай-Бея. Н. Н. Карлинский взят под стражу и отправлен в тюрьму.

С 1917 года находился в эмиграции.

Проекты 
 Дом купца Ларина, ныне библиотека им. Э. Э. Баллиона, 1905 г.
 Александрийская женская гимназия, ул. Революции 1905 г., 33. 1900—1901 гг.
 Дача князя Б. Б. Голицына, 1901 г.
 Елизаветинская санатория (Санатория Елизаветы Фёдоровны), 1904 г.
 Первая городская купальня.
 Городская усадьба присяжного поверенного М. Г. Зильберминца. 1903 г.
 Собственная дача и парк (в настоящее время парк им. Ленинского комсомола).

Семья 
Жена — Варвара Ивановна Карлинская (1873—1917)

Сын — Николай Николаевич Карлинский (1894—1973, Братислава), участник Первой мировой войны, офицер добровольческой армии, галлиполиец. С 1920 г в эмиграции, жил в Праге. Инженер-химик. Во время второй мировой войны оказался в немецком концлагере. После освобождения жил и работал в Словакии, в Братиславе.

В 1920 г в Константинополе женился, жена — графиня Наталья Алексеевна Бобринская (7 сентября 1894—1952) . Училась на Высших женских курсах. Окончила швейцарские курсы сестер милосердия. С 1914 года — на Турецком фронте, участвовала в Персидском походе. В 1918 году — в Добровольческой армии. В эмиграции с 1920 года. После войны жила в Братиславе, где преподавала историю русской культуры на факультете изобразительных искусств, составляла учебники русского языка и литературы. В 1943—1944 гг. издала два сборника для чтения «Пчела».

У супругов было четверо детей. Дочь от этого брака — Варвара Николаевна Карлинская (Чербанич — Бобринская) (15.08.1928, Прага — 15.08.2011, Братислава).

Примечания

Ссылки 
 Rodovid. Карлинский Н. Н.
  Непознанный Новороссийск. Лариса Довгая
 Анна Зорина: Новороссийск на дореволюционных открытках. 2012 г., Издательство: Платонов И. ISBN 978-5-904316-22-8
 Газета «Малая Земля» Сохраним ли «сталинский ампир» в Новороссийске. Андрей Андреев — 29.12.2019
 Дом купца Ларина — об одном из самых красивых зданий Новороссийска
 Объект культурного наследия. Городская усадьба присяжного поверенного М. Г. Зильберминца. Арх. Карлинский Н. Н.
 Объект культурного наследия Краснодарского края Александрийская женская гимназия, г. Новороссийск, ул. Революции 1905. Арх. Карлинский Н. Н.
 Объект культурного наследия Краснодарского края Дом купца Ларина. Арх. Карлинский Н. Н.

Архитекторы Российской империи
Персоналии:Новороссийск